

Persone
 Ambroise Paré (1510-1590) – medico e chirurgo francese
 Jean Paré (1913–...) – cestista svizzero
 Jessica Paré (1980) – attrice canadese
 Michael Paré (1958) – attore statunitense

Altro
 259344 Paré – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Parè
 Pare (disambigua)